Крупеня — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Крупеня, Василий Никитич (1906—2004) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Крупеня, Иван Ануфриевич (1908—1952) — советский государственный деятель, заместитель председателя СНК Белорусской ССР.
 Крупеня, Иванна Ивановна (род. 1990) — украинская спортсменка, дзюдоистка, боксёр, боец ММА.
 См. также 
 Крупеня, также крупнік, кулеш: белорусское блюдо (Забельваюць малаком або вараць з мясам, бульбай.).